Die Texas Open 2011 fanden vom 12. bis 17. April 2011 in Dallas, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 30. Das Preisgeld betrug 40.000 US-Dollar.

Im Finale der beiden topgesetzten Spielerinnen setzte sich Rachael Grinham gegen Kasey Brown mit 11:5, 10:12, 12:10 und 11:7 durch. Es war Grinhams 31. Titel auf der World Tour. Vorjahressiegerin Joelle King schied im Halbfinale gegen Kasey Brown aus.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2011
WSA World Tour 2010/11
Squashturnier in Dallas